

Aziende 
 Hutchinson – società multinazionale francese parte del gruppo TOTAL SA
 Hutchinson – casa editrice britannica

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hutchinson – isola della Florida
 Hutchinson – città della Contea di Reno, Kansas
 Hutchinson – città della Contea di McLeod, Minnesota
 Hutchinson – CDP della Contea di Warren, New Jersey
 Hutchinson – fiume dello stato di New York

Persone
Ann Hutchinson – ballerina statunitense
Anne Hutchinson – teologa inglese
Asa Hutchinson – politico statunitense
Atiba Hutchinson – calciatore canadese
Ben Hutchinson – calciatore inglese
Chad Hutchinson – ex giocatore di football americano ed ex giocatore di baseball statunitense
Craig Hutchinson – regista e sceneggiatore statunitense
Eric Hutchinson – cantautore e chitarrista statunitense
Ian Hutchinson – pilota motociclistico britannico
John Hutchinson – ex calciatore australiano naturalizzato maltese
John Hutchinson – politico e regicida britannico
Josephine Hutchinson – attrice cinematografica e televisiva statunitense
Sam Hutchinson – calciatore inglese
Shaun Hutchinson – calciatore inglese
Steve Hutchinson – ex giocatore di football americano statunitense

Altro
Ken Hutchinson o Hutch – personaggio della serie televisiva Starsky & Hutch
Sindrome di Hutchinson-Gilford o progeria – malattia rara 
Triade di Hutchinson – manifestazioni tipiche della sifilide congenita

Pagine correlate 
Contea di Hutchinson
John Hutchinson
Hutchison